Церковь Воздви́жения Свято́го Креста́:
 Костёл Воздвижения Святого Креста (Бендеры)
 Костёл Воздвижения Святого Креста (Вилейка)
 Церковь Воздвижения Святого Креста (Вологда)
 Храм Воздвижения Святого Креста (Казань)
 Костёл Воздвижения Святого Креста (Лида)
 Костёл Воздвижения Святого Креста (Минск)
 Храм Воздвижения Святого Креста (Ополе)
 Церковь Воздвижения Святого Креста (Оранчицы)
 Церковь Воздвижения Святого Креста (Тамбов)
 Костёл Воздвижения Святого Креста (Фастов)
 Приход Воздвижения Святого Креста (Ярославль)

См. также 
 Церковь Воздвижения Креста Господня
 Крестовоздвиженский монастырь